

Sport 
 Jean Djorkaeff – calciatore, allenatore e dirigente sportivo
 Micha Djorkaeff – calciatore e allenatore 
 Youri Djorkaeff – calciatore

Musica 
 Djorkaeff – produttore discografico tedesco